Nāşerābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Langābād, ort, Kerman, 
 Naşrābād, ort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar